

Aziende 
Meridian Air – compagnia aerea russa
Meridian Audio – produttore di sistemi audio e video britannico

Cinema 
Meridian – film di Charles Band del 1990
Meridian – film di Philipp Wolter del 2002

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Meridian – census-designated place della Contea di Sutter, California
Meridian – census-designated place della Contea di Douglas, Colorado
Meridian – città della Contea di Ada, Idaho
Meridian – charter township della Contea di Ingham, Michigan
Meridian – capoluogo della Contea di Lauderdale, Mississippi
Meridian – villaggio della Contea di Cayuga, New York
Meridian – città  della Contea di Logan, Oklahoma
Meridian – census-designated place della Contea di Stephens, Oklahoma
Meridian – census-designated place della Contea di Butler, Pennsylvania
Meridian – città della Contea di Bosque, Texas

Letteratura 
Meridian – romanzo di Alice Walker del 1976

Televisione 
 Meridian (Meridian) – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Meridiano (Meridian) – episodio della quinta stagione di Stargate SG-1

Altro 
Meridian – città fittizia dell'universo di W.I.T.C.H.
Meridian – film del 2016